Камарион — греческий топоним. Может означать:

  — село на Крите, в общине Малевизи.
  — село на Косе.
  — село на Тире.